Вера Звонарева — победительница турнира

Чемпионка прошлого года — Патти Шнидер защищала свой титул в качестве первой сеянной, однако уступила в полуфинале.

Посев 

  Патти Шнидер (Полуфинал)
  Анастасия Мыскина (Первый раунд)
  Даниэла Гантухова (Отказ)
  Катарина Среботник (Финал)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)

<li>  Марион Бартоли (Четвертьфинал)
<li>  Татьяна Головин (Первый раунд)
<li>  Хисела Дулко (Второй раунд)
<li>  Саня Мирза (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2006